Fubuki est un prénom japonais mixte qui signifie "tempête de neige", et qui peut faire référence à:
Fubuki, un personnage du manga Samurai Deeper Kyo.
Fubuki, un personnage du manga One-Punch Man.
Fubuki, un des personnages de son roman Stupeur et Tremblements d'Amélie Nothomb.
Fubuki, un personnage du manga Kilari.
Fubuki Shirou (Shawn Frost en occident), un personnage du manga Inazuma Eleven.
Le Fubuki, un destroyer de la marine impériale japonaise. 

ja:吹雪